Plusieurs traités, signés à Lyon ou à proximité, portent le nom de « traité de Lyon ».

Règne de Philippe le Bel 
 1288 : traité de Lyon, conclu entre Sanche IV de Castille et Philippe IV le Bel.

Règne de Louis XII (troisième guerre d'Italie) 
 1501 : , accord sur le mariage de la fille de Louis XII, Claude, avec le fils de Philippe le Beau et de Jeanne de Castille, Charles de Habsbourg (futur Charles Quint) ; projet confirmé par le traité de Trente la même année et par le traité de Blois de 1504, mais annulé par les États généraux de Tours en 1506, Claude épousant François d'Angoulême (futur François Ier).
 1503 : , négocié par Philippe le Beau au nom de son beau-père, Ferdinand II d'Aragon ; le royaume de Naples est cédé à Louis XII dans le cadre de la troisième guerre d'Italie ; mais Ferdinand refuse de ratifier ce traité.
 1504, 31 mars : traité d'armistice de Lyon : accord sur la cessation des combats entre les Français et les Aragonais dans le royaume de Naples ; Louis XII renonce à ses prétentions sur le royaume de Naples et l'abandonne au roi d'Aragon ; accord confirmé par un traité d'alliance entre Louis XII et les Rois catholiques (Aragon et Castille) conclu à Medina del Campo la même année.

Règne de Henri IV 
 1601 : traité de Lyon, conclu entre l'Espagne (Philippe III) , la France (Henri IV) et le duché de Savoie (Charles-Emmanuel Ier), mettant fin à la guerre franco-savoyarde.

 1930 : traité de Lyon, accord international sur la guerre sous-marine.